Barinas peut désigner :

Toponymes

Barinas, État du pays ;
 Barinas, chef-lieu de la municipalité de Barinas et capitale de l'État de Barinas  ;
 Barinas : municipalité de l'État de Barinas ;
 Barinas : l'une des 14 paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas ;
 Alto Barinas : l'une des 14 paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas.

Divers 
 Barinas, un genre d'opilions laniatores de la famille des Agoristenidae.

Homonymie de toponyme